Nindalf (sin. Moczarowa równina, Westron Wetwang) – rozległe, grząskie moczary ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia, wspomniane w Drużynie Pierścienia, pierwszej części  Władcy Pierścieni. Są zaznaczone i podpisane na mapach Śródziemia dołączonych do powieści.

Było położone na wschodnim brzegu Anduiny. Rozciągały się pomiędzy wzgórzami Emyn Muil a Północnym Ithilien. Rzeka wiła się pośród tych bagien i tworzyła liczne odnogi.

W przekładzie Jerzego Łozińskiego obok nazwy Nindalf występuje tłumaczenie Moczydła.

Przypisy

Bibliografia 
 J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, tom 1 Drużyna Pierścienia, przeł. Maria Skibniewska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2002, 
 Karen Wynn Fonstad, Atlas Śródziemia, wyd. 2, przeł. Tadeusz A. Olszański, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2007,

Linki zewnętrzne 
 Mapa Gondoru J.R.R. Tolkiena z zaznaczonym położeniem moczar

Geografia i geologia Śródziemia